Centralna Liga Juniorów, sezon 2015/2016 — 3. edycja rozgrywek ligowych piłki nożnej juniorów w Polsce pod nazwą Centralna Liga Juniorów. 
Liga została utworzona w 2013 roku w miejsce Młodej Ekstraklasy. 
Opiekunem ligi juniorów jest PZPN. Legia Warszawa obroniła tytuł Mistrza Polski juniorów i awansowała do Ligi Młodzieżowej UEFA.

Grupa zachodnia

Drużyny 

|

Tabela

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Ostatnia aktualizacja: 2016-05-21.
Źródło: 90minut.pl.

Grupa wschodnia

Drużyny 

|

Tabela

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Ostatnia aktualizacja: 2016-05-21.
Źródło: 90minut.pl.

Faza finałowa

Drabinka

Półfinały  

|-
! colspan=5 style="background-color:cornsilk" | Pierwsze mecze 25 maja, a rewanże 29 maja.

Źródło: 90minut.pl

Finał  

|-
! colspan=5 style="background-color:cornsilk" | Pierwszy mecz 5 czerwca, a rewanż 8 czerwca.

Źródło: 90minut.pl

Baraże o udział w CLJ 2016/2017 

|-
! colspan=5 style="background-color:cornsilk" | Pierwszy mecz 15 czerwca, a rewanż 22 czerwca.

Źródło: 90minut.pl transfermarkt

Linki zewnętrzne 
 Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku

Centralna Liga Juniorów w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej 
2016 w piłce nożnej 
2015 w polskim sporcie
2016 w polskim sporcie